Кальмар-Центральный (, также официально называется ) —  железнодорожная станция в городе Кальмар в лене Кальмар в Швеции, единственная пассажирская железнодорожная станция в городе. Кальмар - Центральный является железнодорожным  лена Кальмар.

Описание станции 
Станция Кальмар-Центральный является конечной станцией для пассажирских поездов, которые принимаются на три пути. Посадка на поезда осуществляется с двух платформ, одной боковой и одной островной, при этом боковая платформа и левая сторона островной платформы физически разделяются на две части, которые нумеруются, согласно примыкающим к ним путям, 1A - 1B и 2A - 2B соответственно. Правая, длинная сторона островной платформы, на всем протяжении имеет номер 3, согласно примыкающему пути.

Кроме примыкающих к платформам трех путей для приема и отправления поздов, на станции есть еще три пути для маневровой работы — составления поездов и обгона локомотивов.

За пределами пассажирской станции находятся два грузовых двора - Кальмар-Cеверный и Кальмар-Южный. На территории последнего разъезд, до 1968 года здесь была остановка местных поездов.

Пост электрической централизации на станции Кальмар-Центральный отсутствует, управление стрелками  осуществляется дистанционно, со станции Мальмё-Центральный.

Вокзал 
Здание вокзала было построено в 1874 году в неоклассицистическом стиле по проекту шведского архитектора . В 1911 году перестроено. Здание вокзала окрашено в светло-желтый цвет. В нём находятся зал ожидания с информационным табло, билетное агентство, обслуживающее пассажиров как поездов, так и автобусов, отправляющихся с расположенной рядом с вокзалом автостанции, а также ресторан «Пекин».

Перспективы 
С 2017 года идет дискуссия о том, что пассажирская станция должна быть перенесена на территорию, занимаемую грузовым двором Кальмар-Южный. Это связано с тем, что на перегоне между Кальмаром-Южным и нынешним Кальмаром-Центральным имеются три железнодорожных переезда. С другой стороны, муниципалитет Кальмара планирует построить отель рядом со станцией Кальмар-Центральный.

Галерея

Примечания 

Железнодорожные станции Швеции